Щерн може да се отнася за:
 Исак Щерн (1920-2001), американски цигулар
 Лина Щерн (1878-1968), руска биохимичка
 Ото Щерн (1888-1969), германско-американски физик
 Уилям Щерн (1871-1938), германски психолог